Рачки — простонародна назва дрібних ракоподібних.

Села:
Рачки — село, Житомирська область, Житомирський район
 Рачки — село, Київська область, Білоцерківський район
Рачки — колишня назва села Подільське, Вінницька область, Немирівський район

Див. також 
 Рачкі